Сан Антонио ел Прогресо има више значења:

 Сан Антонио ел Прогресо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Прогресо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Прогресо (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Антонио ел Прогресо (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику